Иисус (Иешуа) — имя еврейского происхождения (). Варианты — Йашуш (Иашуш, Иасос); Иашуа.

Персоналии 
 Иисус Христос — основная религиозная фигура в христианстве.
 Иса ибн Марьям — интерпретация Иисуса в исламе.
 Йешу — полемическая интерпретация в иудаизме.
 Исторический Иисус — древнееврейский религиозный деятель.
 Художественные интерпретации:
 Иешуа Га-Ноцри — герой романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
 Иисус Христос — персонаж мультипликационного сериала «Южный парк» (США; с 1997).
 Иисус-Иуст — один из 70 апостолов.
 Иисус Навин — сподвижник и преемник Моисея.
 Иисус Сирахов — автор книги «Премудрости Иисуса, сына Сираха», неканонической книги Ветхого Завета для православных, апокрифа для протестантов
 Иисус — сын Ефрема.
 Иисус бен Пантира — один из вариантов обозначения Иисуса из Назарета в еврейских текстах.

Фильмы 
 «» — фильм реж. Андре Кальметта и Анри Дефонтена (Франция, 1911)
 «» — фильм реж. Хосе Диаса Моралеса (Мексика, 1942)
 «Иисус из Назарета» — мини-сериал реж.  (Великобритания, 1956)
 «Иисус из Назарета» — мини-сериал реж. Франко Дзеффирелли (Великобритания — Италия, 1977)
 «Иисус» — фильм реж. Питера Сайкса и Джона Криша (США — Англия, 1979)
 «» — мини-сериал реж. Роджера Янга (Италия — США, 1999)
 «» — фильм реж. Рафаэля Лары (Мексика, 2019)
 «» — фильм реж. Эшли Пирса и Адриана МакДауэлла (Великобритания, 2019)

Прочее 
 «Бездомный Иисус» (или «Иисус Бездомный») — бронзовая скульптура работы канадского скульптора Тимоти Шмальца.
 Стойка Иисуса — упражнение прямой неподвижной стойки с разведёнными в стороны руками, предназначенное для укрепления мышц верхней части тела, в первую очередь плеч.

См. также 
 Jesus
 Иисус Христос (значения)
 Иисус Христос — суперзвезда (значения)